All Time Low – gruppo musicale statunitense
 All Time Low – singolo dei The Wanted del 2010
 All Time Low – singolo di Jon Bellion del 2016